Axis axis, espècie de cérvol que sol habitar a les zones boscoses de Sri Lanka, el Nepal, Bangladesh i l'Índia
 Axis (gènere), gènere de cérvols que conté diverses espècies
 Axis (os), os de la columna vertebral